Чемпионат Северной Ирландии по футболу 1976/1977 — 80-й сезон чемпионата Северной Ирландии по футболу. Чемпионский титул не смог защитить клуб «Крузейдерс».

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Официальный сайт 
 Статистика на rsssf.com 

Северная Ирландия
Северная Ирландия
Чемпионат Северной Ирландии по футболу
1970-е годы в Северной Ирландии